В одиночному розряді тенісного турніру Chichester Tennis Tournament 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Сью Баркер 6-1, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Вірджинія Вейд (2-ге коло)
  Діанне Фромгольтц (1-ше коло)
  Сью Баркер (фінал)

 Івонн Гулагонг (переможниця)
 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Кеті Мей-Тічер (2-ге коло)
 Біллі Джин Кінг (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Chichester Tennis Tournament